Gran turismo (automobilismo) - tipo de automóvel desportivo.
Maserati GranTurismo - carro desportivo da Maserati em parceria com a Ferrari
Gran Turismo (álbum de The Cardigans)
Gran Turismo (série) - uma série de jogos de simulador de corrida da Sony Interactive Entertainment
Gran Turismo (jogo eletrônico de 1997) - o primeiro jogo da referida série para o console PlayStation
Gran Turismo (jogo eletrônico de 2009) - jogo da referida série para o console PlayStation Portable
Grand Tour - uma viagem turística europeia

Ver também

Desambiguação